Новак Ђоковић је освојио турнир. У финалу је победио Гаела Монфиса резултатом 6:2, 5:7, 7:6(7:3).

Носиоци

  Роџер Федерер (друго коло)
  Рафаел Надал (полуфинале)
 ' Новак Ђоковић (победник)
  Енди Мари  (треће коло)
  Хуан Мартин дел Потро (четвртфинале)
  Николај Давиденко  (треће коло)
  Фернандо Вердаско (треће коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)

 
<li>  Робин Седерлинг (четвртфинале)
<li>  Фернандо Гонзалез (треће коло)
<li>  Жил Симон (треће коло)
<li>  Марин Чилић (четвртфинале)
<li>  Радек Штјепанек (полуфинале)
<li>  Томи Робредо (треће коло)
<li>  Гаел Монфис (финалиста)
<li>  Томи Хас (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2009.
Париз мастерс — појединачно